Necropolis – film del 1970 diretto da Franco Brocani
 Necropolis – album della band death metal polacca Vader
 Necropolis - La città dei morti – (As Above, So Below) film del 2014 diretto da John Erick Dowdle
 Necropolis – albo n. 212 del fumetto Dylan Dog
 Necropolis – città presente nel videogioco Fallout
 Glasgow Necropolis - cimitero monumentale della Scozia